Hermann o Herrmann hace referencia a varios artículos:

Véase: 

Nombre
Nombre de varón de origen germánico, que también se da en las formas Herman, Germán, Germano, Armando y Arminio

 Hermann Escarrá, abogado y político venezolano.

Apellido
 Alexander Herrmann, The Great Herrmann, mago alemán.
 Bernard Herrmann, músico estadounidense.
 Boris Herrmann, marinero alemán.
 Johann Wilhelm Herrmann, teólogo alemán.
 Ed Herrmann, jugador de béisbol.
 Edward Herrmann, actor estadounidense.
 Fernand Herrmann, actor del cine mudo francés.
 Jacob Herrmann, jugador de rugby alemán.
 Johann Hermann, zoólogo francés.
 Judith Hermann, escritora alemán.
 Karl August Hermann, lingüista, periodista y compositor estonio. 
 Karl Samuel Leberecht Hermann, químico alemán, codescubridor del cadmio.
 Ludimar Hermann,  fisiólogo y fonetista alemán
 Walter Herrmann, jugador argentino de baloncesto.
 Walter Herrmann (1910), físico nuclear alemán.

Lugares
 Hermann Stadium, en Misuri, Estados Unidos.
 Torre Pikk Hermann''', en Estonia.